Saccardoella är ett släkte av svampar. Saccardoella ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Saccardoëlla för samma taxon.

Källor 

Sporsäcksvampar
Saccardoella